Le terme Kuuguluk peut se référer à:

Toponymes

Canada

 Rivière Kuuguluk (Baie-d'Hudson), un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 55° 53' 29" Nord;  76° 53' 39" Ouest.
 Rivière Kuuguluk (Rivière aux Feuilles), un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 58° 15' 47" Nord; 71° 22' 10" Ouest.
 Rivière Kuuguluk (Rivière-Koksoak), un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 58° 31' 50" Nord; 68° 14' 48" Ouest.
 Ruisseau Kuuguluk (Baie-d'Hudson), un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 62° 11' 57" Nord; 75° 38' 05" Ouest.